

Кизил-Юлдуз — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Кизил-Юлдуз — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Кизил-Юлдуз — присілок, Ішимбайський район, Башкортостан
 Кизил-Юлдуз — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Кзил-Юлдуз